Hygin, ou Hyginus est un nom propre d'origine grecque qui dérive de  ().

Ce nom peut désigner :
 Caius Julius Hyginus, dit Hygin, un grammairien du temps d'Auguste, auteur de Fables et d'un traité d'astronomie.
 Hygin le Gromatique, un arpenteur romain du .
 Saint Hygin, le neuvième pape selon l'historiographie officielle de l'Église catholique romaine.
 Hyginus, un genre de punaises (insectes hétéroptères, famille des Heterogastridae)

Le nom de pseudo-Hygin peut également désigner, en référence aux deux premiers :
 un mythographe, parfois confondu avec Caius Julius Hyginus ;
 l'auteur du De munitionibus castrorum, un traité militaire autrefois attribué à Hygin le Gromatique.

Références